Сис-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Красноярский край 
 Сис-Кюель — озеро, координаты 70°57’с. ш. 93°45’в. д..

Республика Саха (Якутия) 
 Сис-Кюель — озеро, координаты 66°25’с. ш. 150°32’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 66°57’с. ш. 150°13’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 70°01’с. ш. 124°45’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 70°04’с. ш. 121°22’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 67°19’с. ш. 136°15’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 64°27’с. ш. 140°39’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 64°19’с. ш. 116°38’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 64°02’с. ш. 115°57’в. д..
 Сис-Кюель — урочище, координаты 64°25’с. ш. 119°38’в. д..
 Сис-Кюель — урочище, координаты 64°03’с. ш. 118°36’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 64°08’с. ш. 118°43’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 64°10’с. ш. 117°29’в. д..
 Сис-Кюель — озёра, координаты 64°02’с. ш. 120°52’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 64°08’с. ш. 120°36’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 61°19’с. ш. 113°10’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 64°33’с. ш. 116°39’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 64°50’с. ш. 115°15’в. д..
 Сис-Кюель — река, координаты 61°43’с. ш. 117°36’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 61°26’с. ш. 114°21’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 63°51’с. ш. 120°48’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 60°33’с. ш. 119°19’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 64°42’с. ш. 147°11’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 67°29’с. ш. 152°18’в. д..
 Сис-Кюель — озёра, координаты 63°52’с. ш. 117°51’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 63°53’с. ш. 118°19’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 62°12’с. ш. 115°10’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 62°04’с. ш. 114°29’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 63°10’с. ш. 116°42’в. д..
 Сис-Кюель — урочище, координаты 61°10’с. ш. 118°12’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 60°51’с. ш. 114°04’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 68°50’с. ш. 147°47’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 68°23’с. ш. 156°28’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 68°39’с. ш. 154°09’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 68°13’с. ш. 157°08’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 71°01’с. ш. 135°23’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 61°18’с. ш. 127°44’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 61°55’с. ш. 135°49’в. д..
 Сис-Кюель — река, координаты 61°26’с. ш. 132°54’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 59°19’с. ш. 111°09’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 63°04’с. ш. 121°18’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 62°42’с. ш. 124°39’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 63°14’с. ш. 125°36’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 61°21’с. ш. 120°12’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 62°56’с. ш. 135°10’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 62°04’с. ш. 133°59’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 61°19’с. ш. 128°13’в. д..
 Сис-Кюель — озёра, координаты 61°13’с. ш. 117°13’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 63°48’с. ш. 121°22’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 63°15’с. ш. 127°04’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 63°15’с. ш. 126°01’в. д..
 Сис-Кюель — урочище, координаты 63°22’с. ш. 120°33’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 62°57’с. ш. 113°27’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 63°54’с. ш. 116°32’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 63°56’с. ш. 116°55’в. д..
 Сис-Кюель — озеро, координаты 63°53’с. ш. 113°21’в. д..
 Сис-Кюель — урочище, координаты 63°47’с. ш. 118°34’в. д..

Примечания